Dróżnik – film
 dróżnik obchodowy – pracownik kolei
 dróżnik przejazdowy – pracownik kolei
 państwo dróżnik – pojęcie z teorii państwa